Aman steht für:

 Aman, Nachrichtendienst der israelischen Streitkräfte
 Aman, eine Region in Tolkiens Welt, siehe Regionen und Orte in Tolkiens Welt #Aman
 amān, eine Schutzerklärung im islamischen Recht, siehe Musta'min
 Aman Creek, Fluss im US-Bundesstaat Alaska
 Aman Group, internationale Hotelgruppe im Luxussegment
 Aman (Litoral), Ort in der Provinz Litoral in Äquatorialguinea

Aman ist der Familienname folgender Personen:
 Caspar Aman (1616–1699), österreichischer Hofkontrollor
 Charles Aman (1887–1936), US-amerikanischer Ruderer
 Dudley Aman, 1. Baron Marley (1884–1952), britischer Marineoffizier und Politiker (Labour)
 Edmond Aman-Jean (1858–1936), französischer Maler
 Ehsan Aman (* 1959), afghanischer Sänger
 Elisabeth Aman (1888–1966), Schweizer Schriftstellerin
 Florence Arman (* 1994), britische Musikerin
 Junaidah Aman (* 1955), malaysische Leichtathletin
 Leila Aman (* 1977), äthiopische Langstreckenläuferin
 Mohammed Aman (* 1994), äthiopischer Mittelstreckenläufer
 Musa Aman (* 1951), malaysischer Politiker, Ministerpräsident von Sabah
 Reinhold Aman (1936–2019), deutsch-amerikanischer Autor
 Richard Aman (1914–1988), Schweizer Diplomat
 Sepp Aman (1870–1957), österreichischer Politiker
 Theodor Aman (1831–1891), rumänischer Maler
 Zeenat Aman (* 1951), indisches Model und Schauspielerin

Siehe auch:
 Ahman
 Ahmann
 Amann
 Amman (Begriffsklärung)
 Ammann

Abkürzung